Aubame ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Hilaire Aubame (1912–1989), gabunischer Politiker
 Pierre Aubame (* 1965), gabunischer Fußballspieler und -trainer